

Patronymes 
 Carole Jacquinot, actrice française 
 Charles Claude Jacquinot (1772-1848), général français
 Charles Hector Jacquinot (1796-1879), vice-amiral français, demi-frère de Honoré
Claude-Joseph-François Jacquinot de Pampelune (1771-1835), avocat et homme politique français
 Geneviève Jacquinot, universitaire française, spécialiste des médias
 Honoré Jacquinot (1815-1887), chirurgien et zoologiste français, marin, demi-frère de Charles Hector
 Louis Jacquinot (1898-1993), homme politique et ministre français
 Pierre Jacquinot (1910-2002), physicien français 
Robert Jacquinot (1893-1980), coureur cycliste professionnel français
Robert Jacquinot de Besange (1878-1946), prêtre jésuite, missionnaire en Chine et professeur de sciences français
 Thibaut Jacquinot, recordman du monde du speedcubing

Autres
 Mont Jacquinot, un mont de la péninsule Antarctique, nommé d'après Charles Hector Jacquinot.

Homonymie de patronyme